ISU se poate referi la:

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență
 Federația Internațională de Patinaj, din engleză, International Skating Union